

Toponymes 
Désigne anciennement la commune de Soultzbach-les-Bains

Hydronymes 

 Le Soultzbach est une rivière du Haut-Rhin, affluent de la Largue
 Le Soultzbach est une rivière du Bas-Rhin, affluent de la Sauer
 Le Soultzbach est une rivière du Bas-Rhin, affluent de la Moder